Ноттингемский Университет в Малайзии () — один из самых известных и наиболее уважаемых университетов в Малайзии. Является филиалом Ноттингемского университета. Основан в 2000 году неподалёку от городка Семени, штат Селангор.

Один из основополагающих принципов UNMC является полное соответствие английским стандартам образования. После окончания университета, выпускники всех кампусов получают диплом единого образца, в котором не указано, где именно учился его обладатель. Обучение ведется в основном местными преподавателями. В университете работает большое количество иностранных (по обмену) специалистов. Особенностью университета является так называемая Mobility Program, по которой наиболее успевающие студенты могут временно перевестись в другие кампусы (в том числе в Англию, Ноттингем) по заниженной цене. В 2007 Ноттингем занял 70 место в списке самых лучших университетов в мире.

История 
В 1998 году Премьер-министр Малайзии дал указ Министру Высшего образования об открытии зарубежных университетов на территории Малайзии. В том же году начались переговоры между Министерством образования и представителями Ноттингемского университета
В сентябре 2000 г. филиал Ноттингемского университета в Малайзии принял первых студентов. Ноттингемский университет в Малайзии был первым зарубежным кампусом Британского университета за пределами Великобритании за всю историю Соединенного Королевства.
В сентябре 2005 г. состоялось открытие нового современного кампуса в 30 км южнее от столицы Куала-Лумпура. На сегодняшний день это ультра современный кампус, который вмещает более 4000 студентов и расположен на 101 акров земли у зеленых живописных холмов.

Кампус 
Университет расположен на 101 акре земли (0,41 км²) в городке Семени, штат Селангор, в 30 км от столицы Малайзии, Куала-Лумпур. Кампус состоит из административных зданий, учебных корпусов, лабораторий, библиотеки, общежитий, мечети и спортивного комплекса. Здания каждого факультета имеют свою окраску фасадов. Административные здания и учебные корпуса расположены вкруговую, а по центру находится амфитеатр и фонтан с подсветкой. Напротив главного входа в главное здание есть небольшое озеро, из которого выходит фонтан. 

На территории университета расположены 10 четырехэтажных зданий общежитий с различными комнатами. Все комнаты оборудованы необходимой мебелью, кондиционерами, холодильниками и беспроводным интернетом. На каждом этаже предусмотрена кухня и общая комната. Кроме того, за пределами кампуса есть одно университетское общежитие, а также множество домов, которые сдаются в аренду студентам.

Спортивный комплекс состоит из открытого бассейна олимпийских размеров, 2 теннисных кортов, 2 кортов для сквоша, 6 баскетбольных и волейбольных площадок, большого и маленького футбольных полей, тренажерного зала, кортов для бадминтона и нетбола, зала настольного тенниса, раздевалок и душевых кабинок. Также планируется строительство дополнительных спортивных объектов. 

В здании Студенческого совета расположены офисы охраны, визы, информации для студентов, медицинский центр, комнаты отдыха, различные магазины, кафетерий с европейской и азиатской кухнями и кофейни В 2014 году открыты рестораны быстрого питания Subway и Secret Recipe.

На территории кампуса есть небольшая мечеть и комната для молитв для мусульман в одном из учебных корпусов, по пятницам университет предоставляет автобусы для поездки мусульман в город на пятничную молитву. Кроме того, недалеко от кампуса есть церковь и буддистский храм.

Факультеты

Подготовительная программа 
Подготовительная программа (Foundation) это пред-университетская подготовка к дальнейшему обучению по специальности. На Подготовительную программу набираются абитуриенты с 11 летним средним образованием. Пред-университетская подготовка длится 1 академический год и готовит студентов по специальностям: искусство, бизнес и менеджмент, наука и инженерное дело. Цели Подготовительной программы:
 улучшить академические знания
 улучшить английский язык
 помощь в выборе факультета и специальности

Факультет гуманитарных и социальных наук 
Faculty of arts and social science - самый молодой и малочисленный факультет. Факультет включает следующие специальности:

 Школа английского языка (School of English)
 Школа политики, истории и международных отношений (School of politics, hictory and international relations)
 Школа образования (School of Education)
 Школа иностранных языков и культур (School of Modern languages and cultures) 
 Школа бизнеса (Nottingham University Business School)
 Школа экономики (School of Economics)
 Школа прикладной психологии и менеджмента (Department of Applied Psychology and Management)

Также на факультете открыт центр современных языков, где студенты со всех факультетов могут по желанию изучать французский, немецкий, итальянский, японский, китайский и испанский языки.

Инженерный факультет 

Faculty of Engineering - самый многочисленный и развитый факультет Ноттингемского университета, разделен на четыре главные ветви — Chemical and Environmental Engineering; Civil Engineering; Electrical and Electronic Engineering; Mechanical, Materials and Manufacturing Engineering.

Ноттингем является лучшим выбором для студентов, заинтересованных в получении высококачественных практических, а также теоретических знаний в области инженерного дела.

Факультет естественных наук 

Faculty of Science. Данный факультет включает в себя:
 школу биотехнологий (School of Biosciences) 
 школу фармацевтики (School of Pharmacy)
 школу компьютерных наук (School of Computer sciences) 
 школу психологии (School of Psychology)
 школу биомедицинских наук (Shool of Biomedical Sciences)
 школу географии (School of Geography)
Ноттингемский университет неоднократно получал награды за инновации, а также инновационное развитие в плане биотехнологий и фармацевтики. В 2006 году кафедра фармацевтики Nottingham University была названа лучшей в Англии. На базе данного факультета открыты множество лабораторий и исследовательский центр для практических занятий и исследований.

Исследовательские центры и институты 

 Институт исследований Азиатско-Тихоокеанских стран (Institute of Asia Pacific Studies)
 Научно-исследовательский центр для будущих культур (Crops for the Future Research Centre)
 Исследование начальной карьеры (Early Career Research Network)
 "Знание без границ" (Knowledge Without Borders Network)
 Центр по изучению Исламского финансирования и бизнеса (Centre for Islamic Business and Finance Research)

Зачисление в университет 

Университет берет на себя все обязанности по приему студентов. Очень подробную информацию о порядке зачисления можно получить перейдя по ссылке.

Порядок поступления 
Как правило, зачисление ведется в 3 этапа:

1. Абитуриент должен собрать все необходимые для зачисления документы, и отправить их в Admissions Office Ноттингемского университета(см. ниже). 
2. Университет рассматривает кандидатуру претендента в течение 14 дней. Если абитуриент имеет все необходимые характеристики для учёбы в Ноттингеме, ему высылается специальное письмо, которое удостоверяет статус будущего студента. В противном случае, абитуриенту приходит обычное письмо с отказом. 
3. После приезда в Малайзию, будущий студент проходит процедуру регистрации и инициирования, то есть получает все необходимое для учёбы (идентификационную карту, личный юзернейм и пароль, коды доступа). По окончании регистрации имя новоиспеченного студента добавляется в реестр. Учёба начинается через несколько дней после регистрации.

Требования для зачисления 
На данной странице  указаны необходимые характеристики для поступления в Ноттингем. Как правило, требования следующие:

1. Английский по системе IELTS (или аналогично по системе TOEFL — для Foundation 5.5, для Undergraduate 6.0, для Masters 7.0 и выше. 
Имеется лазейка для тех кто не имеет IELTS но обучался в английской школе или университете. Для этого необходимо предоставить Ноттингему специальную справку, которая подтвердит то, что вы обучались на английском языке. Подобную справку можно получить в месте обучения (такой вариант может подойти студентам из КИМЭП и, возможно КБТУ). 
2. Оценки из предыдущего места учёбы (для Foundation из школы, для Masters из университета) — минимум 75 % (средний бал более 4).

Как поступить 
Для поступления требуется отправить письмо в Admissions Office. Письмо должно содержать следующую информацию:

1. Сканированную и заполненную аппликационную форму. 
2. Сканированный паспорт, включая страницы с фотографией (разворот). 
3. Сканированную зачетку с оценками (сертификат об окончании школы). В случае если в зачетке нет английского перевода, необходимо также отослать переведенную (и заверенную в нотариусе) выписку. 
4. Желательно добавить дипломы, сертификаты, награды и т. п., любые документы которые могут подтвердить вашу ценность для Ноттингемского университета.

Примечания

Ссылки 
 http://www.nottingham.edu.my/index.aspx 
 http://www.nottingham.ac.uk/shared/shared_cpi/documents/What_makes_a_good_university_1.pdf 
 http://www.nottingham.edu.my/NewsEvents/News/2013/Ennew-ushers-new-era-for-UNMC.aspx 

Университеты Малайзии